Adriano Rimoldi – attore italiano
Alessio Rimoldi – atleta e golfista italiano
Angelo Rimoldi – calciatore italiano
Lucas Rimoldi – calciatore argentino
Pietro Rimoldi – ciclista su strada italiano